Le tournoi de tennis de Nanchang est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie WTA 125, s'est disputée du  au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, Janković bat Chang Kai-Chen, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie, elle qui compte par ailleurs treize titres sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chang Kai-Chen et Zheng Saisai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nanchang
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2015
Nanchang
Tennis en Chine en 2015
Tennis en juillet 2015
Tennis en août 2015